De Verbandsliga Hamburg 1980/81 was het 36ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SV Lurup werd kampioen en nam net als vicekampioen SC Urania deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel Lurup kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1980/81